Acnistus är ett släkte av potatisväxter. Acnistus ingår i familjen potatisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Potatisväxter
Acnistus